В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Hawaii 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Гурлей 6-1, 6-1.

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Hawaii